El término díada puede referirse a:

 Díada (filosofía), concepto de filosofía clásica que hace referencia al carácter múltiple y diverso de las cosas en oposición a lo "uno" o unidad. Se trata de una discusión fundamental dentro de la metafísica a la hora de determinar el principio o causa de la realidad, encontrando posturas diversas entre la escuelas de Pitágoras, Platón y Aristóteles.
 Díada (sociología), estructura elemental en grupos sociales, usada en análisis de redes sociales.